Nitidula är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1775. Nitidula ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glansbaggar
Nitidula